Dieser Artikel behandelt die mexikanische U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010.

Qualifikation 
Mexiko war zusammen mit den Vereinigten Staaten und Kanada für die Endrunde der U-20-Nordamerikameisterschaft gesetzt. Die Vorrunde beendete die Mannschaft auf dem zweiten Platz hinter den US-Amerikanerinnen. Im entscheidenden Halbfinalspiel gegen Kanada endete die reguläre Spielzeit mit einem torlosen Unentschieden, erst Charlyn Corrals Treffer zum 1:0 in der 104. Spielminute sicherte Mexiko den Einzug ins Finale und die damit verbundene Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Deutschland. Das Finale gegen die USA ging mit 0:1 verloren.

Aufgebot 

(*) angegeben sind nur die Spiele und Tore, die vor Beginn der Weltmeisterschaft in der U-20-Mannschaft absolviert bzw. erzielt wurden.

Vorrunde 
In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland traf die mexikanische U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen in der Gruppe C auf Japan, England und Nigeria.

 Mittwoch, 14. Juli 2010, 14:30 Uhr in Augsburg
 Mexiko –  Japan 3:3 (3:1)

 Samstag, 17. Juli 2010, 18:00 Uhr in Augsburg
 England –  Mexiko 0:1 (0:0)

 Mittwoch, 21. Juli 2010, 15:00 Uhr in Bochum
 Nigeria –  Mexiko 1:1 (1:0)

Endrunde 

Als Gruppensieger qualifizierte sich Mexiko erstmals für das Viertelfinale, wo es der südkoreanischen Auswahl unterlag.

 Sonntag, 25. Juli 2010, 18:30 Uhr in Dresden
 Mexiko –  Südkorea 1:3 (0:2)

Weblinks 
Eintrag zu Mexiko auf der offiziellen Seite zur FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Deutschland 2010 (fifa.com)

Deutschland